Чемпионат Азии по дзюдо 2019 года прошёл с 20 по 22 апреля в городе Эль-Фуджайра (Объединённые Арабские Эмираты).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Азии по дзюдо
Чемпионаты Азии в 2019 году
2019 год в дзюдо
Апрель 2019 года
2019 год в ОАЭ
Чемпионаты Азии в ОАЭ
Эль-Фуджайра (эмират)
Дзюдо в ОАЭ